Yerba de San Juan puede referirse a:

El nombre común de la planta Artemisia vulgaris;
El nombre común de la planta Hypericum perforatum; o
El nombre común de la planta '''''Salvia sclarea.